Vluchtstrook, een strook asfalt langs autosnelwegen waar weggebruikers naar kunnen uitwijken in geval van nood of pech
 Vluchtstrook (lied), een lied van Kris Kross Amsterdam, Antoon en Sigourney K uit 2021